Streeter Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Streeter Township (North Dakota)
 Streeter Township (Oklahoma)